Кот-д'Івуар бере участь в Олімпійських іграх з 1964 року, і відтоді з літніх Ігор пропустив тільки Московську Олімпіаду. У зимових Іграх спортсмени країни участі не брали.

Таблиці медалей

За Літніми Олімпіадами

За видами споту

Посилання 
 Кот-д'Івуар на сайті МОК    

Країни на Олімпійських іграх